Michałkowski Potok (dopływ Młynówki)
 Michałkowski Potok (dopływ Słopniczanki)